Herrmannsberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (nach Höhe sortiert):

 Herrmannsberg (Nordpfälzer Bergland) (536 m), Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Herrmannsberg (Fränkische Schweiz) (479 m), bei Aufseß, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Herrmannsberg (Landkreis Lindau) (468 m), bei Bodolz, Landkreis Lindau, Bayern

Siehe auch:

 Hermannsberg
 Hermannsburg
 Hermannshöhen
 Herrmannberge